

Culture et société 
 En marine, le Pedro Álvares Cabral est une drague.

Patronyme 

 Antônio Álvares da Cunha (1700-1791), un noble et un administrateur colonial portugais ;
 Baltazar Álvares (1533-1580), un jésuite et auteur espagnol ;
 Baltazar Álvares (1560-1630), un jésuite et architecte portugais ;
 David Lévi Alvarès (1794-1870), un professeur et pédagogue français ;
 Diogo Álvares Correia (1475-1557), un aventurier et navigateur portugais ;
 Francisco Álvares (v. 1465-1541?), un missionnaire et un explorateur portugais ;
 Jorge Álvares (?-1521), un explorateur portugais ;
 Josefina Álvares de Azevedo (1851-), une journaliste, écrivaine et précurseure du féminisme au Brésil ;
 Nuno Álvares Pereira (1360-1431), un général portugais ;
 Pedro Álvares Cabral (1467-v. 1520), un navigateur portugais ;

Toponyme

Espagne 
 le , un petit fleuve côtier qui traverse le centre de la principauté des Asturies ;

Iran 
 Alvares, une localité de la province d'Ardabil ;

Portugal 
 , une freguesia de la municipalité de Góis (district de Coimbra, région Centre).

Patronyme portugais